Natholdets Julekalender er en tv-voksen-julekalender der vises på TV 2 Zulu fra den 1. december til 24. december 2017, 2019, 2020 og 2021. Værten er den autodidakte journalist og tv-vært Anders Breinholt, der har musikeren Søren Rasted og øleksperten Carsten Berthelsen, som medværter. Julekalenderen er optaget på én dag og hver dag skal værterne drikke en øl. De 24 øl er udvalgt af øl-eksperten Carsten Berthelsen, som i 2004 medvirkede i DK4 julekalenderen ‘Den Lystige Julekalender’, som tog udgangspunkt i hans bog ‘Juleøl – skik og brug’.

Til øllerne spiser værterne indimellem snacks, som passer til de øl, der indtages, og de forskellige øl bliver ligeledes også vurderet af værterne.

Alle 24 afsnit til julekalenderen bliver optaget på samme dag, og foregår typisk i november måned. I 2017 blev optagelserne lavet d. 17. november 2017. I 2019 blev det optaget d. 14. november 2019.
I 2020 blev optagelserne lavet d. 13 november 2020. Julekalenderen for 2021 blev optaget d. 6. november 2021.

Øl i 2017

Øl i 2019 

D. 31. december / Nytårstalen

D. 31. december 2019 blev der lavet et ekstra afsnit i julekalenderen, hvor Søren Rasted og Anders Breinholt læste nytårstaler til dem selv op. De drikker for øvrigt en Black Velvet cocktail, som består af champagne og stout. I Denne forbindelse brugte Carsten Bethelsen stouten "Bryg 67 - Imperial Stout" af Åben. Den bliver altså ikke smagt som en selvstændig øl.

Øl i 2020 
Alle 24 øl vil være danske som følge af COVID-19. Alle øl er udvalgt af Carsten Berthelsen.

Der var også to hemmelige udfordringer til hhv. Breinholt og Rasted. Breinholt skulle sørge for, at få det sidste ord i hvert afsnit, og Rasted skulle sige “føj for helvede” ved hver øl de smagte.

Der blev brygget øl af Anarkist i Odense, det var lavet til 1. advent, da denne faldt før december, men en snaps skulle drikkes, som en del af kalenderen. Denne øl blev ikke vurderet som en del af selve kalenderen.

Øl i 2021

Referencer 

Komedieserier fra Danmark
Tv-julekalendere
Danske tv-serier fra 2010'erne